Csehország
 Bílov, település az Észak-plzeňi járásban
 Bílov, település a Nový Jičín-i járásban